Моћне девојчице је анимирана франшиза.

Моћне девојчице се може односити на:
 Моћне девојчице, оригинална серија из 1998.
 Моћне девојчице: Филм, филм заснован на оригиналној серији из 1998.
 Моћне девојчице Z, јапански римејк телевизијске серије из 1998.
 Моћне девојчице (ТВ серија из 2016), рибут заснован на телевозијској серији из 1998.
 Моћне девојчице (предстојећа ТВ серија), играна серија -{The CW}--а заснована на телевизијској серији из 1998.